Натуральне число 693
 693 рік до нашої ери
 693 рік нашої ери